Brüchter ist der Name folgender Orte:

 Großbrüchter, Ortsteil von Helbedündorf, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Kleinbrüchter, Ortsteil von Helbedündorf, Kyffhäuserkreis, Thüringen